Мальтийская Премьер-лига 1998/1999 () — 84-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 22 августа 1998 года и закончился 9 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1998/1999
Мальта
Мальта
1998 год на Мальте
1999 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999